Cocoa – ambiente di programmazione informatico
CoCoA – sistema di algebra computazionale
Cocoa – città degli Stati Uniti d'America in Florida